Burchell ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Burchell (1873–1947), britischer Cricketspieler
 Mary Burchell, Pseudonym der britischen Romanautorin Ida Cook  (1904–1986)
 William John Burchell (1782–1863), britischer Naturforscher und Botaniker
 John Michael Burchell (1943–2021), britischer Musiker, der 1963 den Künstlernamen Jon Mark wählte
 Remona Burchell (* 1991), jamaikanische Leichtathletin